Щёголь:
 Щёголь (птица) — птица семейства бекасовых из отряда ржанкообразных
 Щёголь (человек) — человек, любящий шикарно одеваться

Фамилии:
 Щёголь, Виктор Андреевич — Герой Украины

См. также 
Щегол (значения)